Karczówka steht für:

 Karczówka (Brzeźnica), Dorf in der Landgemeinde Brzeźnica, Powiat Żagański, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Karczówka (Rusinów), Ortschaft in Rusinów (Powiat Przysuski), Woiwodschaft Masowien, Polen